Jeder Staat wählt zwei Senatoren in den Senat der Vereinigten Staaten. Bis 1913 wurden die Senatoren durch die Parlamente der einzelnen Bundesstaaten bestimmt. Ab 1913 erforderte der 17. Zusatzartikel zur amerikanischen Verfassung, dass die Senatoren durch die Bevölkerung des jeweiligen Bundesstaates direkt gewählt werden.

Der Senat des 115. Kongresses ging in seiner Zusammensetzung auf die Senatswahl am 8. November 2016 zurück, bei der ein Drittel seiner Mitglieder neu gewählt bzw. wiedergewählt wurden. Seine Amtsperiode begann am 3. Januar 2017 und endete am 3. Januar 2019.

Parteiensystem 
Nach der Wahl 2016 gehörten der republikanischen Fraktion 52 und der demokratischen Fraktion 48 Mitglieder an. Durch den Wahlsieg des Demokraten Doug Jones bei der Nachwahl in Alabama verschob sich dieses Mehrheitsverhältnis zu Gunsten der Demokraten und betrug seither 51 (R) zu 49 (D).

Senator Bernie Sanders aus Vermont gehört keiner Partei an, ist jedoch ebenso Mitglied der demokratischen Fraktion wie der unabhängige Senator Angus King aus Maine.

Wichtige Positionen

Liste der Senatsmitglieder (Stand:  7. Oktober 2018)

Siehe auch 
 Liste der Mitglieder des Repräsentantenhauses im 115. Kongress der Vereinigten Staaten

Weblinks 
 Homepage des Senats mit den aktuellen Senatoren

115
Vereinigte Staaten, Senat #115